Николай Василев може да се отнася за:
 Николай Василев (1920 – 1988), български хирург, генерал-майор
 Николай Василев (1946 – 2014), български философ и политик – вицепремиер (1991 – 1992) и министър (1991 – 1992)
 Николай Василев (р. 1969), български икономист и политик – вицепремиер (2001 – 2005) и министър (2001 – 2009)
 Николай Василев (р. 1979), български волейболист